Brachmann, Brachman:
 Louise Brachmann (1777–1822), tysk författare
 Brachmann-de Langes syndrom – kännetecknas av medfödda missbildningar, kortväxthet och utvecklingsstörning

Tyska efternamn